Кумбрес () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кумбрес-де-Сан-Бартоломе — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Кумбрес-де-Энмедио — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Кумбрес-Майорес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.